
Molekulska formula -{C10H15NO}- se može odnositi na:

 Talsaklidin
 Efedrin
 Foledrin
 Hordenin
 Para-metoksiamfetamin
 Pseudoefedrin
 Perilartin
 Anatoksin-a